Аса́н Толегенович База́ев (, 22 февраля 1981, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский велогонщик. Двукратный чемпион Казахстана в групповой гонке. В составе «» становился победителем многих международных велотуров.

Карьера

Достижения 

2003
1-й на этапе 1 - GP Tell
1-й на этапе 4 - Тур Болгарии
4-й - Чемпионат Казахстана в индивидуальной гонке
2004
1-й - Тур Греции
1-й  - Чемпионат Азии в индивидуальной гонке
2005
3-й - Тур де л’Авенир
1-й  Очковая классификация
3-й - Kampioenschap van Vlaanderen - Koolskamp
5-й - Тур озера Цинхай
1-й  Очковая классификация
2006
1-й на этапе 1 - Тур Германии
4-й - Чемпионат Казахстана в групповой гонке
2008
1-й  - Чемпионат Казахстана в групповой гонке
4-й - Чемпионат Казахстана в индивидуальной гонке
5-й - Тур Люксембурга
6-й - Тур Турции
1-й  Очковая классификация
2009
5-й - Тур Люксембурга
2010
2-й - Чемпионат Казахстана в групповой гонке
8-й - Чемпионат мира в групповой гонке
2012
1-й  - Чемпионат Казахстана в групповой гонке

Гранд-туры

Личная жизнь 
Супруга — Севиль Базаева, сын — Алан (в июле 2008), дочь — Сати (03.04.2011).

Примечания

Ссылки 
 Базаев, Асан Толегенович на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонщики Казахстана
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года